

Сирія 
 Алеппо

Алеппо Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Алеппо Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія